Vladimir Ivić (en ), né le  à Zrenjanin (Yougoslavie aujourd'hui en Serbie), est un footballeur et entraîneur serbe, ancien international yougoslave qui évoluait au poste de milieu offensif.

Il entraîne le Maccabi Tel-Aviv entre 2018 et 2020 puis en 2022, ainsi que le PAOK Salonique (2016-2017) et Watford FC (2020). Il est l'actuel entraîneur du FK Krasnodar depuis janvier 2023.

Il est le jeune frère de Ilija Ivić également footballeur international yougoslave.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Vladimir Ivić a fait ses débuts internationaux pour la Yougoslavie lors d'un match nul 1-1 face à la Suisse le .

Statistiques détaillées

Palmarès joueur 
  Partizan Belgrade :
 Champion de Yougoslavie en 1999 et 2002.
 Champion de Serbie-et-Monténégro en 2003.
 Vainqueur de la Coupe de Yougoslavie en 2001.

Carrière d'entraîneur 
 mars 2016-2017 :  PAOK Salonique

Palmarès d'entraîneur 

PAOK Salonique
 Coupe de Grèce : 2017
 Championnat de Grèce : Vice-champion : 2017

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur yougoslave
Footballeur international de Serbie-et-Monténégro
Footballeur serbe
Joueur du Partizan Belgrade
Joueur du Borussia Mönchengladbach
Joueur de l'AEK Athènes
Joueur de l'Aris FC
Joueur du PAOK Salonique
Entraîneur serbe de football
Entraîneur du PAOK Salonique
Entraîneur du Maccabi Tel-Aviv FC
Entraîneur du Watford FC
Entraîneur du FK Krasnodar
Naissance en mai 1977
Naissance à Zrenjanin
Naissance en RS de Serbie